81-71М — названия различных серий модернизации метровагонов семейства 81-717/714:
 81-71М — серия модернизации метропоездов в Праге;
 81-71М — неофициальное название серии модернизации метропоездов в Закавказье (Бакинский, Ереванский и Тбилисский метрополитены).